Charbel est un prénom araméen chrétien, fêté le  selon le rite romain. Il signifie "Histoire de Dieu" en araméen, qui était la langue de Jésus-Christ.

Il est notamment porté par: 

 Charbel (en latin Sarbelius), martyr de l'Église syro-maronite d'Antioche vers 115 avec sa sœur Bébaïa en Édesse (Osroène) sous l'empereur Trajan; saint catholique fêté le 29 janvier.
 Charbel Makhlouf (°1828 - +1898), né Youssef Antoun Makhlouf, moine libanais maronite; saint catholique fêté le troisième dimanche de juillet et le 24 décembre, jour de sa mort.

Références